B49 peut faire référence à :

Médecine 
 Mycose, sans précision, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Route
  Bundesstraße 49, une route fédérale allemande reliant Alsfeld à Langsur ;

Signalisation
 Panneau de fin de prescription de voie réservée aux véhicules lents en France

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres